Erysichthon kan syfta på:

 Erysichthon av Tessalien – en person i grekisk mytologi
 Erysichthon av Attica – en person i grekisk mytologi

Se även
 Erysichton – ett fjärilssläkte inom familjen juvelvingar